Crna Gora:
 Potkrajci (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje
 Potkrajci (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja